Deux navires de la marine polonaise ont porté successivement le nom de ORP Wilk (en polonais, « loup ») :
 Le , un sous-marin de  lancé en 1929 et ferraillé en 1954 ;
 Le , un sous-marin de  acquis en 1987.

Notes et références